aktinidija, biljni rod,
 aktinidija (voće), poznato i kao kivi,
 kiviji, ptice